Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Conchita Martínez e Virginia Ruano Pascual che hanno battuto in finale Iveta Benešová e Květa Peschke 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Conchita Martínez /  Virginia Ruano Pascual (campionesse)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (secondo turno)
 Anna-Lena Grönefeld /  Martina Navrátilová (secondo turno)

 Bryanne Stewart /  Samantha Stosur (quarti di finale)
 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Eléni Daniilídou /  Nicole Pratt (primo turno)
 Corina Morariu /  Mary Pierce (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2005